Waeber ist ein Familienname.

Namensträger 
 Arnold Waeber (1923–1988), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg
 Carl von Waeber (1841–1910), Kaiserlich Russischer Gesandter
 Esther Waeber-Kalbermatten (* 1952), Schweizer Politikerin (SP)

Familienname